Milin Kamk (bulgariska: Милин Камък) är en ås i Bulgarien.   Den ligger i regionen Vratsa, i den nordvästra delen av landet,  km norr om huvudstaden Sofia.

Omgivningarna runt Milin Kamk är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Milin Kamk är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Klimatet i området är fuktigt och subtropiskt. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Källor 

Berg i Vratsa (region)
Berg i Bulgarien 200 meter över havet eller högre